Антарктика-Чилена  () — провинция в Чили в составе области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена.

Включает в себя 2 коммуны.

Территория — 1 265 657 км². Население — 2201 человек (2017). Плотность населения — 0 чел./км². При очень маленькой численности населения провинции в 2201 площадь более 1,26 миллионов квадратных километров.

Административный центр — Пуэрто-Уильямс.

География 
Провинция граничит:
 на севере — провинция Тьерра-дель-Фуэго
 на востоке — Атлантический океан
 на юге — Пролив Дрейка
 на западе — Тихий океан
В составе провинции находится остров Гордон — 22-й по площади остров страны.

Административное деление 
Провинция включает в себя 2 коммуны:
 Кабо-де-Орнос, административный центр — Пуэрто-Уильямс;
 Антарктика (Чили), административный центр — Вилла-Лас-Эстреллас. Территориальные претензии на территории, расположенные южнее 60° южной широты, не признаются мировым сообществом.

Примечания 

Провинции Чили
Магальянес (область)
Огненная Земля